Двиницкое сельское поселение — сельское поселение в России:

 Двиницкое сельское поселение — в Сокольском районе Вологодской области,
 Двиницкое сельское поселение — в Сямженском районе Вологодской области.